Разделна (болг. Разделна) — название населённых пунктов в Болгарии:

 Разделна — село в Варненской области.
 Разделна — село в Старозагорской области.